Мэ́рилин Бодо́ (; в замужестве была известна как Мэ́рилин Дарт, ; 9 марта 1955, Торонто, Онтарио, Канада) — канадская кёрлингистка, чемпион мира.

Играла на позиции четвёртого. Скип своей команды.

В 1999 году введена в Зал славы канадского кёрлинга.

Достижения 
 : золото (, ).
 : золото (, ), бронза ().
 : бронза (2014).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Сестра Мэрилин, Кристин Бодо (, в замужестве Кристин Юргенсон, Кристин Бодо-Юргенсон, ) — тоже кёрлингистка, чемпионка мира и Канады, дважды чемпионка мира среди ветеранов, некоторое время играла с Мэрилин в одной команде.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу
Члены Зала славы канадского кёрлинга